Cremorne bezeichnet:

 Cremorne Motor Manufacturing Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Battersea Railway Bridge, auch Cremorne Bridge genannt, Brücke in London
 Robertson Point Light, auch Cremorne Point Light, Leuchtturm in Sydney